En informática, panel de control (calco semántico del inglés control panel) puede referirse a:

Panel de control (servidor web)
Panel de control (Windows)
 Panel de control (Mandriva Linux)
 Panel de control (Suse Linux)